Francisco Carvalho da Cunha foi um estancieiro brasileiro.

Se estabeleceu por volta de 1741 no Campos de Viamão, no sítio chamado Estância Grande. Foi o doador do terreno onde foi estabelecida a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição em Viamão.

Proprietários rurais do Brasil